Temascalcingo de José María Velazco är en kommunhuvudort i Mexiko.   Den ligger i kommunen Temascalcingo och delstaten Mexiko, i den sydöstra delen av landet,  km nordväst om huvudstaden Mexico City. Temascalcingo de José María Velazco ligger  meter över havet och antalet invånare är .

Terrängen runt Temascalcingo de José María Velazco är huvudsakligen kuperad, men åt nordväst är den platt. Temascalcingo de José María Velazco ligger nere i en dal. Den högsta punkten i närheten är  meter över havet,  km öster om Temascalcingo de José María Velazco. Runt Temascalcingo de José María Velazco är det tätbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer. Närmaste större samhälle är Atlacomulco,  km sydost om Temascalcingo de José María Velazco. I omgivningarna runt Temascalcingo de José María Velazco växer huvudsakligen savannskog.

Ett tropiskt höglandsklimat råder i trakten. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är maj, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är juli, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är augusti, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är januari, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Referenser

Externa länkar

Orter i Temascalcingo